Сатини может означать:

 Сатини — коммуна кантона Женева в Швейцарии.
 Сатини, Георгий Анатольевич (1921—1967) — советский актёр театра и кино.